Termenul „Kilian” se poate referi la:

Sfântul Kilian, episcop irlandez care este sărbătorit la data de 8 iulie
localități din Germania
St. Kilian 
Kilian (Miesbach),
Kilian (Berchtesgaden),
Kiliansroda
localități din SUA
Killian (Louisiana)
Killian (South Carolina)  
alte denumiri
Biserica Sfântul Kilian din Chilieni
Biserica Sfântul Kilian din Heilbronn
„Piața Kilian” din Miskolc, Ungaria
Nume de persoane 
Gustav Killian (1860−1921), 
Karl Killian (* ca. 1910; † 1990)

Vezi și
Listă de zile onomastice